Franklin Canyon peut faire référence aux lieux suivants, aux États-Unis : 

 , une communauté non-incorporée du comté de Contra Costa en Californie.
 , un parc de  dans les monts Santa Monica.